Карачевский район — топоним в России.

 Карачевский район — район в Брянской области.
 Карачевский район — название Кимовского района Тульской области. в 1924—1926 годах